Юбе́р Робе́р, Робер из Руин (, ; 22 мая 1733, Париж — 15 апреля 1808, там же) — французский живописец и рисовальщик, один из крупнейших пейзажистов неоклассицизма; романист, получивший известность картинами с изображениями античных руин и идеализированной природы римской Кампаньи.

Биография 

В 1745—1751 годах Юбер Робер учился у иезуитов в парижском Коллеж де Франс. В 1751 году обучался в мастерской скульптора Мишеля-Анж Слодца. В 1753 году отправился в Рим вместе с послом Франции Этьеном-Франсуа де Шуазёлем (у его отца служил отец Робера). С 1759 года — во Французской академии в Риме.

В Риме он провёл одиннадцать лет, учился у мастера живописных ведут Джованни Паоло Паннини, познакомился с Джованни Баттиста Пиранези, оказавшим на него большое влияние, дружил с Жаном-Оноре Фрагонаром, аббатом де Сен-Ноном, другими художниками и коллекционерами искусства. Подолгу жил на вилле д’Эсте в Тиволи. В 1760 году вместе с Фрагонаром посетил Неаполь, осматривал раскопки Помпей.

По возвращении во Францию в 1765 году Робер был принят в Королевскую Академию живописи и скульптуры (1766), представив картину «Порт Рипетта в Риме». В 1767 году выставил тринадцать картин и множество рисунков на Парижском салоне. Стал архитектором королевских садов, канцлером Академии. Оформлял интерьеры резиденций короля, королевы и высших придворных (Ферму Королевы в Версале, дворцы в Меревиле, Эрменонвиле).

В 1778 году, когда было принято решение об открытии музея в Лувре, Юбер Робер, был назначен хранителем Королевского музея () с поручением подготовить к выставке шедевры из королевской коллекции. До 1793 года художник жил в Лувре, в Большой галерее, специально отведённой под мастерские королевских живописцев.

Во время Французской революции, в октябре 1793 года был арестован по подозрению в нелояльности, заключён в тюрьму Сент-Пелажи, затем в тюрьму Сен-Лазар. Освобождён в 1794 году после падения диктатуры Робеспьера.

На протяжении заключения Робер не оставлял занятия рисованием и живописью. Он создал ряд картин и множество рисунков со сценами из тюремной жизни; кроме того, расписывал на продажу тарелки. Даже после освобождения тема заточения и свободы продолжала занимать существенное место в его творчестве.

Скончался в 1808 году, в возрасте 74 лет, от апоплексического удара. Похоронен на парижском кладбище Отой.

Творчество 
Помимо произведений Паннини и Пиранези, а также ведут венецианских живописцев, Робера вдохновляли картины Н. Пуссена, писавшего столетие назад в Италии идиллические «пейзажи с мифологическими фигурами», а также антикизированные пейзажи римской Кампаньи К. Лоррена, который изображал античные руины, море, корабли, небо и заходящее солнце. Робер также изображал собственные фантазии на античные темы, свободно совмещая памятники древнеримской архитектуры, на самом деле находящиеся в разных местах, а на фоне их величественных руин писал современные фигуры: обычных крестьян, бродяг, прачек, возчиков, художников на этюдах, археологов-любителей, подобно тому, как это делал в своих пейзажах А. Маньяско.

Со временем Робер стал работать ещё смелее, «не только совмещая в одной картине памятники архитектуры античного Рима, расположенные в разных местах, но и представлять невиданные каналы и водоёмы с переброшенными через них арками, набережные с колоннадами и никуда не ведущими проспектами, совсем как у Пиранези… Робер увидел в руинах Вечного города не статичный классический идеал, а вечное движение, динамику жизни. Мотивы его искусства были классицистическими, а живописная фактура: игра света и тени на воде, камнях, поросших мхом и кустарником — романтической. Композиции своих архитектурных пейзажей Робер выстраивал по правилам фронтальной перспективы, обычно с низким горизонтом, подчёркивая монументальность, контрасты светотени и масштабов — грандиозности зданий и маленьких, затерянных фигурок людей, увлечённых своими бытовыми делами и будничными заботами».

Вернувшись из Италии в Париж, Юбер Робер оказал влияние на многих французских художников, в частности на Л.-Г. Моро Старшего. По оригиналам Робера гравировал Р. Де Сен-Нон. Романтические ведуты Робера называли «каприччо».

Картины Робера высоко ценили современники. О художнике писал в поэме «Воображение» (L’Imagination) (1806) Жак Жак Делиль. Вольтер избрал этюды Робера для украшения своего замка в Фернее.

Картины Робера пользовались успехом у российских аристократов и самой императрицы Екатерины II. Так они стали частью екатерининского классицизма в России. В 1802 году Юбер Робер стал «Почётным вольным общником» Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Картины Робера, приобретённые российской императрицей, ныне экспонируются в Белом зале Государственного Эрмитажа. Только в собрании Эрмитажа насчитывается пятьдесят две картины Робера.

Робер работал по заказам графа А. С. Строганова для картинной галереи Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, Н. Б. Юсупова для его коллекции в Архангельском, М. С. Воронцова для его дворца в Алупке, в Крыму.

Художник имел обыкновение оставлять на полотнах фирменные метки. В каждой картине среди надписей на стене руины, на здании, памятнике, отдельном камне, и даже на клейме коровы, можно найти имя: «Hubert Robert», «H. Robert» или инициалы «H.R.». На некоторых картинах среди изображённых персонажей художник оставлял свой автопортрет (седовласый мужчина средних лет).

Наследие и память 
За свою жизнь Робер создал около тысячи картин и около десяти тысяч рисунков. Его произведения представлены в Лувре, музее Карнавале, во многих музеях Европы, США, Канады, Австралии.

О живописном мире художника снят документальный фильм Александра Сокурова «Робер. Счастливая жизнь» (1996).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Работы в музеях мира
 Страница в энциклопедии «Кругосвет»

Французские художники барокко
Художники-пейзажисты Франции
Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Похороненные на кладбище Отой